De Administrator van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) is de hoogste functie van deze organisatie en dient als ruimtevaartadviseur aan de president van de Verenigde Staten. De rol van de Administrator is om de organisatie te leiden. De Administrator wordt voorgedragen en benoemd door de president van de Verenigde Staten na goedkeuring van de Senaat. De benoeming is meestal voor 4 jaar.

Lijst van NASA Administrators

Trivia 
 Ieder jaar houdt de Administrator enkele dagen tot weken na de State of the Union een toespraak genaamd State of NASA. Daarin wordt terug gekeken naar het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de toekomst.

Zie ook 
 Deputy Administrator of NASA

NASA